Кизи́льник цельнокра́йный (в некоторых источниках встречается цельнокра́йний) () — кустарник родом из Европы, вид рода Кизильник семейства . Типовой вид рода.

Ботаническое описание 
Листопадный ветвистый кустарник с прямостоячими стеблями до 2 м высотой. Молодые побеги покрыты прижатым опушением, затем становятся голыми.

Листья широкояйцевидные до округлых, 2—5 см длиной и 0,5—3 см шириной, с тупой или острой вершиной, а округлым основанием, с верхней стороны обычно голые, тёмно-зелёные, матовые, с нижней стороны — покрытые беловатым или сероватым войлочным опушением. Черешки не более 4 мм длиной, опушённые.

Цветки обычно по 2, реже одиночные или по 3—4 м щитковидных кистях, розоватые. Цветоножки опушённые. Чашечка с голой трубкой, чашелистики закруглённые. Тычинки в числе 20, пестики — по 3—4 на цветок.

Плоды широкояйцевидные до почти шаровидных, ярко-красные, с 2—4 волосистыми на конце косточками.

Распространение 
Широко распространён в Западной Европе, а также на Карпатах, в Крыму, на Кавказе.

Значение 
Введён в культуру в 1656 году. Декоративный светолюбивый зимостойкий и засухоустойчивый кустарник, широко культивируемый в Европе. Может использоваться для озеленения, в лесозащитных полосах.

Таксономия 
Вид был впервые действительно описан великим шведским систематиком Карлом Линнеем в 1-м томе Species plantarum 1753 года.

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Cotoneaster integerrimus Medik. // ИАС «ООПТ России» 

Яблоневые
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Декоративные кустарники